Сезон 2005 года стал для ФК «Спартак» Москва 14-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Команда 2005

Хронология сезона 

 19 апреля 2005 года исполнилось 70 лет обществу «Спартак». В рамках празднования юбилея на доме офиса МФСО «Спартак» по Озерковской набережной 50, где с 1991 по 1997 год работал Николай Николаевич Озеров, заслуженный мастер спорта, народный артист РСФСР, президент общества «Спартак» была открыта мемориальная доска его памяти (архитектор В. Бухаев, скульптор А. Балашов). На открытии присутствовали жена, дети, другие члены семьи и друзья Озерова, ветераны «Спартака», спортсмены и тренеры, работники радио и телевидения, его коллеги по работе. Выступили А. Соколов, заместитель руководителя Росспорта, А. Алёшина, Н. Симонян, А. Аггеев.

Трансферы 
Список игроков, пришедших в клуб в ходе сезона 2005:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2005:

Чемпионат России 2005 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2005

Результаты матчей

Итоговая таблица

Статистика

Кубок России 2005/2006 
Основная статья: Кубок России по футболу 2005/2006

Чемпионат России 2005 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Efes Pilsen Cup 2005

Групповой этап

Турнирная таблица

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Guadalpin Cup (Marbella)

Итог турнира: «Спартак» (Москва) занял 4-е место.

 Блиц-турнир спартаковских команд (Москва, стадион им. Нетто)

Итог турнира: «Спартак» (Москва) занял 1-е место.

 Матч по случаю посещения футбольной базы в Тарасовке болельщиками-ветеранами «Спартака»

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2005 на сайте FootballFacts.ru

2005
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2005